Алеш Мушич (, родился 28 июня 1982 в Любляне) — словенский профессиональный хоккеист, центральный нападающий люблянской команды «Олимпия» и сборной Словении. В «Олимпии» выступает бессменно с 2000 года. Чемпион Словении сезонов 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2006/07 и 2011/12. Участник восьми чемпионатов мира (в том числе первенств мира 2008, 2013 и 2015 годов в высшем дивизионе).

Ссылки 
 
 
 

Хоккеисты Словении
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки сборной Словении по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года